Christina Švédská (* 3. srpna 1943, Solna) je švédská princezna.

Život 
Narodila se 3. srpna 1943 v paláci Haga jako dcera prince Gustava Adolfa Švédského a jeho manželky princezny Sibyly Sasko-Kobursko-Gothajské.

Manželství a děti 
Roku 1961 na obědě ve Stockholmu potkala svého budoucího muže Torda Gösta Magnusona. Roku 1974 oznámili své zasnoubení. Pár byl oddán 15. června 1974 v kostele Stockholmského paláce. Princezna měla na hlavě tiáru princezny Margarety z Connaughtu, která je součástí sbírky švédských královských šperků.

Z důvodu jejího sňatku s nešlechticem přišla o oslovení Její královská Výsost a proto jí král předal titul princezna Christina, paní Magnuson. Spolu mají tři děti:
 Gustaf Victor Magnuson (nar. 8. srpna 1975), sňatek s ekonomkou Vicky Elisabeth Andrén
 Tord Oscar Frederik Magnuson (nar. 20. června 1977), sňatek s designerkou Emmou Emelií Charlottou Ledent
 Victor Edmund Lennart Magnuson (nar. 10. září 1980), ve vztahu s Fridou Louise Bergström

Královské povinnosti 
Princezna žije se svým mužem ve Stockholmu, který ji doprovází na královské rodinné střetnutí. Příležitostně vystupuje při střetnutí z úřední povahy. Mezi smrtí své matky roku 1972 a sňatkem jejího bratra roku 1976, byla jedinou královskou princeznou ve Švédsku, a v zemi vystupovala jako první dáma.

Devět let byla předsedkyní Švédského Červeného kříže.

Vyznamenání 
Národní vyznamenání
 : Členka velkokříže Řádu Serafínů
 : Členka Královského domácího řádu krále Gustava VI. Adolfa, 1. třídy
 : Členka Královského domácího řádu krále Karla XVI. Gustava, 1. třídy
 : Členka velkokříže Sociální řádu Amaranth
 : Členka velkokříže Sociální řádu Nevinných
 : Medaile Prince Karla
 : Medaile krále Gustava V. k výročí 90. narozenin
 : Pamětní medaile krále Gustava V.
 : Medaile krále Gustava VI. Adolfa k výročí 85. narozenin
 : Medaile krále Karla XVI. Gustava k výročí 50. narozenin
 : Svatební medaile korunní princezny Viktorie a Daniela Westlinga
 : Jubilejní medaile krále Karla XVI. Gustava

Vyznamenání cizích zemí
 : Rytířský velkokříž Řádu slona
 : Komandér Řádu čestné legie
 : Velkokříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo, 1. třídy
 : Komandér Řádu za zásluhy o Braniborsko
 : Velkokříž Řádu islandského sokola
 : Velkokříž Řádu zásluh o Italskou republiku
 : Válka stuha Dámy Paulownia Řádu drahé koruny
 : Rytířský velkokříž Řádu svatého Olafa
 : Velkokříž Řádu Kristova

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédské princezny
Bernadottové
Nositelé velkokříže Záslužného řádu Německa
Rytíři Řádu slona
Komandéři Řádu čestné legie
Rytíři velkokříže Řádu svatého Olafa
Rytíři velkokříže Řádu Kristova
Nositelé Řádu drahocenné koruny I. třídy
Nositelé velkokříže Řádu islandského sokola
Rytíři velkokříže Řádu zásluh o Italskou republiku
Nositelé Řádu Serafínů
Narození v roce 1943
Narození 3. srpna
Narození v Solně
Ženy
Žijící lidé